Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Kertarahayu (Cibuaya), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java
Kertarahayu (Jatiwaras), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Kertarahayu (Setu), een plaats in het regentschap Bekasi van de provincie West-Java
Kertarahayu (Talaga), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java